Kawa (Indonesië)
 Kawa (Soedan)

Zie ook
Kava